Valentin Marceau, né le  aux Lilas, en Seine-Saint-Denis,  est un auteur-compositeur-interprète et chanteur français. Il poursuit, depuis 2011, sa carrière en solo, après avoir été le leader du groupe de rock français BoXoN, formé en 2006.

Biographie

Débuts et BoXoN 
Dès l'âge de 10 ans, Valentin Marceau commence à jouer de la musique. Avec son ami d'enfance Marlon Rouet, Valentin Marceau forme en 2006 le groupe BoXoN (une référence à leur studio de répétition laissé , par ailleurs ancien repère de prostituées). Les autres musiciens changent régulièrement mais la formation se composera finalement de Valentin Marceau (guitare, harmonica, chant),  son jeune frère Timothée Marceau (guitare, chant), Marlon Rouet (batterie) et Jérôme Serey (basse). BoXoN sera révélé au public par le magazine Rock & Folk et la station de radio Le Mouv' comme une formation de nouveaux bébés rockeurs, dans le sillage de BB Brunes. Valentin Marceau est considéré comme le leader de ce groupe rock français s'inspirant du rock américain des années 1960 et de la folk.

Entre 2008 et 2011, le groupe se produit de nombreuses fois sur scène. Pendant l'été 2010 et surtout en 2011, BoXoN, en tournée de plus de 60 concerts en France, assure également la première partie d'artistes rock ou pop (Iggy Pop, Axelle Red...). Faisant suite aux deux singles Baptême du feu et Balle perdue, BoXoN sort en 2010 l'album : Baptême du feu (Sony/Colombia). Valentin Marceau assure le chant, la guitare et l'harmonica, en plus d'avoir écrit dix des treize titres. D'un commun accord, le groupe se sépare en  à défaut d'une reconnaissance suffisante dans le paysage musical français. Bien après la dissolution du groupe, en , à la suite de la sortie du single Dansons de Valentin Marceau, l'album Baptême du feu sera classé deux semaines dans le Top des meilleures ventes d'albums en France .

Carrière solo 
À la fin 2011, Valentin Marceau se lance dans sa carrière solo avec de nouvelles compositions diffusées sur Internet et jouées en concert. En , alors qu'il participe à l'Atelier de Cédric (une association parisienne de création et de rencontre pour les auteurs et compositeurs), il est remarqué par Michel Boulanger, un directeur artistique, qui le mettra en relation avec la maison de disques Play On. Sous contrat avec ce label, il enregistre un premier disque solo, dans le studio du producteur Dominique Blanc-Francard. Il y rencontre Jean-Louis Aubert qui, lors d'une interview à l'hebdomadaire Moustique, parlera de Valentin Marceau comme . Le single Dansons (premier extrait de son futur album) sort le .

Son premier album solo A nos amours (Play On/EMI), de style pop-folk, est mis en vente le . Réalisé avec Dominique Blanc-Francard, Valentin Marceau s'assure, pour certains titres, la collaboration de Jean Fauque (Les bulles de soleil) ou de Guillaume Cantillon (chanteur du groupe Kaolin). En été et automne 2013, il présente son album dans plusieurs émissions télévisées , comme lors de la soirée de la fête de la musique à Marseille diffusée sur France 2, et de nombreuses fois sur scène, comme à la Boule Noire à Paris.

En 2013, Valentin Marceau est compositeur et joue dans le film de Jérôme Attal Alice island, diffusé sur Arte en , dans ce court métrage il interprète la chanson Ellis Island. Avec la radio France Bleu, il enregistre un concert privé (Valentin Marceau et Julien Doré) depuis le studio 104 de la Maison de Radio France diffusé le . Il produit plusieurs singles dont Défendre Alice, un  largement diffusé sur les chaînes musicales, dans cette chanson il prend la défense d'une fille fragile . Début 2016 sort Tout le contraire ; en 2017 le single Ce que j'attends précède l'album intitulé Deux sorti en mars 2017 présenté dans l'émission phare Le grand studio sur RTL. En , Valentin Marceau coréalise avec Mickaël Cohen, le premier album de Slimane intitulé À bout de rêves. Depuis lors il travaille à la réalisation de plusieurs artistes.

En tant que cofondateur du label La Perruche Records, il coproduit The Parakit, un groupe de electro house dont le disc jockey est son frère Timothée. The Parakit connait un large succès notamment en Russie, où fin 2016 le premier single est certifié disque de platine, puis en France. Avec Christian Vié et Thomas Semence, il est l'initiateur du conte musical pour enfants L'école des fables, auquel participent Axel Bauer et Jean-Louis Aubert, entre autres.

Valentin Marceau réalise l'album de Naya intitulé Ruby en 2018. En 2019, il joue le rôle de l'auto-stoppeur dans le film, réalisé par Cédric Le Gallo et Maxime Govare, Les Crevettes pailletées. Il coréalise dans son studio le premier album Îl de Foé nommé aux Victoires de la musique 2019 dans la catégorie Album révélation. Valentin Marceau réalise également Toï Toï, le premier album de Suzane, artiste récompensée aux Victoires de la musique 2020 dans la catégorie Révélation scène.

Discographie

Albums
(Groupe BoXon)
 
(Valentin Marceau, solo)

Singles 
(groupe BoXon)
 2009 : Baptême du feu 
 2010   : Balle perdue

(Valentin Marceau, solo)
 2012 : Dansons
 2013 : L'heure près de toi
 2014 : Défendre Alice
 2014 :  Sybille Kill
 2016 : Tout le contraire
 2017 : Ce que j'attends

Contributions 
 2013 : Alice Island (un court-métrage de Franck Guérin, scénario de Jérôme Attal), musique de Frédéric Norman Rouet et Valentin Marceau
 2013 : Parce que la nuit, participation au collectif Les Marguerites contre Alzheimer
 2014 : Kiss and Love, participation à la collégiale du single du  de l’association Sidaction*
 2015 : La France, participation à la comédie musicale Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison-Rouge de Didier Barbelivien
 2017 : initiateur et chanteur dans le conte musical pour enfants L'école des fables

Bibliographie

Notes et références

Liens externes 

 

Chanteur français du XXIe siècle
Guitariste français
Musicien de rock
Auteur-compositeur-interprète français
Chanteur des années 2000
Chanteur des années 2010
Naissance aux Lilas
Naissance en juillet 1991